Het ATP-toernooi van Rotterdam 1994 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 1994) werd van 21 tot en met 27 februari 1994 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1994 trok 85.255 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1994
Rotterdam